Krehl é um sobrenome alemão. Pode referir-se a:

 Christoph Krehl (1825–1901) — orientalista alemão; filho de August Krehl e pai de Ludolf von Krehl e Stephan Krehl.

 Ludolf von Krehl (1861–1937) — médico alemão

Desambiguações de sobrenomes
Sobrenomes da língua alemã